10-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 10-я параллель северной широты
 10-я параллель южной широты

См. также 
 10-й меридиан